Эудженио Амато (Eugenio Amato; род. 1974 г.) — французский  античности и поздней античности, -классик, профессор греческого языка и литературы.

Биография 
Научные интересы: греческий язык и литература римского — византийского периодов, греческая палеография и кодикология, текстология, история и культура поздней античности, история классической филологии, античная риторика. Работал в различных научных центрах Италии и Франции. В настоящее время преподаёт в университете Нанта греческий язык, литературу и культуру для бакалавров, магистров и докторов наук.

Амато является автором и редактором более 20 собственных книг и отдельных глав в коллективных сборниках. Особенно много его работ связано с христианским ритором и богословом, главой Газской школы риторики — Прокопием Газским, ритором Хорикием и Газской школой в целом.
Выступил в качестве организатора ряда научных конференций и круглых столов, в частности, «Газская школа» (Париж, 2013) и «Хорикий» (Нант, 2014).

Литература 
 Thesaurus Procopii Gazaei. Opuscula rhetorica et oratoria, epistulae et fragmenta, curantibus E. Amato, B. Kindt et CENTAL, Turnhout : Brepols (coll. " Corpus Christianorum. Thesaurus Patrum Graecorum "), à paraître en 2015.
 E. Amato, Traiani Praeceptor. Studi su biografia, cronologia e fortuna di Dione Crisostomo, Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté (coll. " Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité "), sous presse (à paraître en printemps 2014).
 Procope de Gaza. Discours et fragments, texte établi, introduit et commenté par E. Amato, avec la collab. d’A. Corcella et G. Ventrella, traduit par P. Maréchaux, Paris : Les Belles Lettres, 2014 (" Collection des Universités de France ", 503).
 E. Amato, Xenophontis imitator fidelissimus. Studi su tradizione e fortuna erudite di Dione Crisostomo tra XVI e XIX secolo, Alessandria : Edizioni dell’orso, 2011 (coll. " Hellenica ", 40).
 Procope de Césarée. Constructions de Justinien Ier (Peri ktismatwn / De aedificiis), introduction, traduction, commentaire, cartes et index par D. Roques, publication posthume par E. Amato et J. Schamp, Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2010 (coll. " Hellenica ", 39).
 Favorinos d’Arles. Oeuvres, t. III : Fragments, texte établi, traduit et commenté par E. Amato, Paris : Les Belles Lettres, 2010 (coll. " Collection des Universités de France ", 473).
 Rose di Gaza. Gli scritti retorico-sofistici e le Epistole di Procopio di Gaza, a cura di E. Amato, Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2010 (coll. " Hellenica ", 35).
 Procopius Gazaeus. Opuscula rhetorica et oratoria, edidit E. Amato, adiuvante G. Ventrella, Berlin-New York : W. de Gruyter, 2009 (coll. " Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana ").
 Severus sophista Alexandrinus. Progymnasmata, edidit E. Amato, cum indice Graecitatis a B. Kindt confecto, Berlin-New York : W. de Gruyter, 2009 (coll. " Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneria-na ").
 I Progimnasmi di Severo di Alessandria (Severo di Antiochia ?). Con in appendice traduzione e commento dei discorsi di Callinico di Petra e Adriano di Tiro, introduzione, traduzione e commento di E. Amato e G. Ventrella, Berlin-New York : W. de Gruyter, 2009 (coll. " Sammlung wissenschaftlicher Commentare ").
 Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à Jacques Schamp, édité par E. Amato avec la collaboration de A. Roduit et M. Steinrück, Bruxelles : Latomus, 2006 (" Latomus ", nr. 296).
 ETHOPOIIA. La représentation de caractères entre fiction scolaire et réalité vivante à l’époque impériale et tardive, édité par E. Amato et J. Schamp, avec une préface de M.-P. Noël, Salerne : Hélios 2006 (" Cardo ", 3).
 Favorinos d’Arles. Oeuvres, t. I : Introduction générale — Témoignages — Le discours aux Corinthiens — Sur la Fortune, texte établi et commenté par E. Amato, traduit par Y. Julien, Paris : Les Belles Lettres, 2005 (" Collection des Universités de France ").
 Dionisio il Periegeta. Descrizione della Terra abitata, introduzione, traduzione, note, testimonianze e appendici di E. Amato, con un saggio di F. Coccaro Andreou, Milan : Bompiani, 2005 (coll. " Testi a fronte ").
 Primum Legere. Annuario della Delegazione della Valle del Sarno dell’A. I.C. C. II, a cura di E. Amato, G. Caiazza e A. Esposito, Salerne : Helios, 2004.
 Primum Legere. Annuario delle Attività della Delegazione della Valle del Sarno dell’A. I.C. C., I, a cura di E. Amato, F. D’Avino e A. Esposito, Salerne : Helios, 2002.
 E. Amato, Per la ricostruzione del Peri geros di Favorino di Arelate, Salerne : Helios, 1999.
 E. Amato, Un aspetto della polemica antiepicurea in età imperiale : Dione Crisostomo, Lucrezio e la teoria della generazione spontanea, Salerne : Helios, 1999.
 E. Amato, Alle origini del " corpus Dioneum " : per un riesame della tradizione manoscritta di Dione di Prusa attraverso le orazioni di Favorino, Salerne : Helios, 1999.
 Pseudo-Dione Crisostomo. De Fortuna (or. LXIII), introduzione, testo critico, traduzione e commentario a cura di E. Amato, Salerne : Helios, 1998.
 E. Amato, Il codice greco della Biblioteca Comunale " Can. Aniello Avallone " (S. Giovanni Crisostomo, Homiliae in Genesim), Cava de’ Tirreni : Biblioteca Comunale, 1997.
 Semeia Charitos. Scritti e memorie offerti al Liceo Classico nel XXXV anniversario della fondazione, a cura di E. Amato, G. Lazzaro e D. Viscido, Salerne : Helios, 1998.
 E. Amato, Studi su Favorino. Le orazioni pseudo-crisostomiche, Salerne : Edisud, 1995.

Примечания 

см.: Лопатина М. Ю. Изучение истории Ранней Византии во Франции // Каразінськi читання (iсторичнi науки). Харків, 2014. С. 69-70.

Ссылки 
 http://lamo.univ-nantes.fr/CV-Eugenio-Amato 

Историки Франции
Византинисты
Антиковеды Франции
Историки Поздней античности